Aguilares – comune del dipartimento di San Salvador in El Salvador
 Aguilares – census-designated place statunitense della contea di Webb nello Stato del Texas
 Aguilares – città argentina della provincia di Tucumán